Preuschoff – niemieckie nazwisko popularne do 1945 roku w Prusach Wschodnich. Etymologia nazwiska wywodzi się od połączenia słów Pruß/Preuß (Prus) + Hof (podwórze (Bauernhof), gospodarstwo rolne, zagroda).

Osoby noszące nazwisko Preuschoff 

 Franz Preuschoff (ur. w Braniewie, 1906–1987) – niemiecki inżynier i mechanik pokładowy, uczestnik wyprawy arktycznej w 1938–1939, podczas wojny podporucznik (leutnant) Luftwaffe
 Hans Preuschoff (ur. w Giedajtach, 1905–1989) – niemiecki nauczyciel i historyk, w latach 1933–1939 redaktor Ermländische Zeitung
 Hermann Preuschoff (ur. w Braniewie, 1839–1913) – niemiecki duchowny katolicki, kanonik warmiński
 Stephan Preuschoff (ur. w Braniewie, 1902–1994) – niemiecki malarz, ilustrator i grafik

Pokrewne nazwiska 

 Preuß
 Prus

Inne 

 Prusowo () – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Ostróda

Przypisy 

Niemieckie nazwiska